Петр Татичек (; 22 сентября 1983, Раковник, Чехословакия) — чешский хоккеист, нападающий. Трёхкратный чемпион Швейцарии, двукратный обладатель Кубка Шпенглера.

Биография 
Петр Татичек является сыном бывшего хоккеиста Петра Татичека, который работает главным тренером ХК Кладно. Играл за молодёжный клуб Кладно и даже сыграл 7 матчей в Экстралиге. Первый матч в Экстралиге сыграл 23 января 2000 года против Гавиржова. Ни одного гола не забил в Экстралиге. Сезон 2001/2002 провёл в Канаде, играя за юниорский клуб Су-Сент-Мари Грейхаундз. На драфте 2002 года его выбрал хоккейный клуб Флорида Пантерз, но следующий сезон Петр снова провёл в Су-Сент-Мари Грейхаундз. Сезон 2003/2004 отыграл в фарм-клубе Флориды Сан-Антонио Рэмпэйдж в АХЛ. В начале сезона 2005/2006 играл в фарм-клубе Хьюстон Аэрос в АХЛ, но 21 января 2006 года впервые вышел на лёд с командой Флорида Пантерз (тогда Флорида проиграла Анахайму 0:1).

После нескольких сезонов уехал в Швейцарию, где с 2006 года выступал за Давос. Трижды выигрывал золото чемпионата Швейцарии, еще 2 раза становился победителем престижного турнира Кубок Шпенглера. В 2011 году стал лучшим снайпером плей-офф швейцарского чемпионата.

В 2013 году подписал контракт с пражским клубом «Лев».

С 2014 по 2020 год играл в Немецкой хоккейной лиге за «Ингольштадт».

Достижения 
 Трёхкратный чемпион швейцарской национальной лиги в составе ХК Давос (2007, 2009, 2011)
Двукратный обладатель Кубка Шпенглера (2006 и 2011)
Лучший снайпер плей-офф чемпионата Швейцарии 2011 (7 шайб)

Статистика 

 НХЛ — 3 игры
 АХЛ — 193 игры, 80 очков (25+55)
 КХЛ — 8 игр, 2 очка (1+1)
 Чешская Экстралига — 17 игр, 2 передачи
 Чемпионат Швейцарии — 335 игр, 199 очков (95+104)
 Чемпионат Германии — 259 игр, 154 очка (49+105)
 Кубок Шпенглера — 26 игр, 18 очков (7+11)
 Лига чемпионов — 14 игр, 17 очков (9+8)
 Всего за карьеру — 855 игр, 472 очка (186 шайб + 286 передач)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте НХЛ
 Профиль на сайте ХК «Лев»
 Статистика на сайте hockeydb.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Ларедо Бакс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Ингольштадт»
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»